Телене́шты () — город в Молдавии, центр Теленештского района. В состав города входят сёла Михэлаша и Новая Михэлаша.

История 
Есть данные, что Теленешты были заселены ещё во времена даков. Дмитрий Кантемир указывал на существование здесь готского города.

Согласно Спискам населённых мест Бессарабской губернии за 1859 год, Теленешты — владельческое местечко при реке Чулук в 442 двора. Население составляло 2348 человек (1133 мужчины, 1215 женщин). Местечко входило в состав Оргеевского уезда Бессарабской губернии. Имелись четыре еврейских школы, одна православная церковь, базары через две недели.

Помимо местечка Теленешты, поблизости располагались Старые Теленешты — владельческое село при колодцах в 65 дворов с 421 жителем (216 мужчин, 205 женщин). По данным справочника «Волости и важнейшие селения Европейской России» за 1886 год, Старые Теленешты — административный центр Теленештской волости Оргеевского уезда. Позже село вошло в черту современного города.

В Сорокском уезде у деревни Словянка при пруде Глодинор располагалась еврейская земледельческая колония Новые Теленешты, в 23 верстах от Теленешт. В настоящее время населённый пункт не существует.

В 1897 году в Теленештах проживало 4379 жителей, из которых 3876, или 89 %, евреи.

26 августа 1940 года село Теленешты получило статус посёлка городского типа, а в 1994 году — города.

Известные уроженцы 
 Нисе Белцер (Спивак) (1824—1906) — кантор и композитор литургической музыки.
 С. Бен-Цион (Симхе-Олтэр Гутман) (1870—1932) — еврейский писатель, журналист и поэт.
 Арсений (Лысов) (1885—1960) — старообрядческий епископ Измаильский.
 Гаина, Валерий Борисович (род. 1956) — советский и американский гитарист стиля хэви-метал.
 Гутман, Нахум (1898—1980) — израильский художник-пейзажист, скульптор, иллюстратор и график, детский писатель, основоположник т. н. палестинского стиля в пейзажной живописи.
 Кауфман, Михаил Петрович (1821—1902) — русский генерал, военный инженер, участник Крымской войны.
 Коган, Беньямин Моисеевич (1915—?) — молдавский педагог и еврейский религиозный деятель, автор учебников молдавского и румынского языков.
 Копров, Ариэль (1913—2007) — еврейский писатель.
 Пинчевский, Михаил Яковлевич (1894—1955) — еврейский поэт, прозаик, драматург.
 Розенталь, Залмен (1889—1959) — бессарабский еврейский писатель и поэт, фольклорист, журналист.
 Розенталь, Лейзер-Дувид (1856—1932) — еврейский прозаик и переводчик, с 1861 по 1918 год жил в Теленештах.
 Рошка, Юрий Иванович (род. 1961) — молдавский политический деятель и журналист.
 Юрьев, Михаил Филиппович (1918—1990) — советский историк-синолог.

Литература 
 Аксентий Блановский: Теленешты, Изд-во Тимпул, Кишинёв, 1987
 Boris Druţă, Flori de dor pentru Şalom, Ed. Pontos, Chişinău, 2004, 156 pp.
 Zamfir Arbore, Dictionarul geografic al Basarabiei, B., 1904 [Reeditate Ch., Museum, 2001]
 Enciclopedia Sovietica Moldovenească, Chisinau, 1976, p. 366
 Mihail Sadoveanu, Drumuri basarabene., B., Editura Librăriei H. Steinberg & Fiul, 1922, p. 76 [Reeditare: B., Ed. Saeculum, Ch., Ed. Ştiinta, 1992, 95 pp.]
 Алексей Гэинэ: Детство, родители, школа (Часть 2: Теленешть; часть 4: «Одноклассники»)

Примечания

Ссылки 

Города Молдавии
Населённые пункты Теленештского района
Бывшие еврейские местечки Молдавии